Шуал (sual; ; «лисица») — библейско-иудейский термин.

 Шуал (в Септ. Σουάλ) — один из сыновей Цофаха ().
 Шуал (в Септ. Σωγαλ; в рус. пер. Суаль) — земля (область) недалеко от Михмаса, близ дороги в Офру, куда при Сауле направился отряд филистимлян ().

См. также 
 Хацар-Шуал
 Лисица (значения)

Примечания